Ocean Swells – cortometraggio del 1922 diretto da Scott Sidney
Ocean Swells – cortometraggio del 1934 diretto da George Stevens